Whispering Pines – utwór kanadyjskiej grupy rockowej The Band
 Whispering Pines – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Whispering Pines – wieś w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore